

События 
 Святой Бонифаций отправился на континент как миссионер.
 716—757 — Король Мерсии Ательбалд.
 Победа Карла Мартелла при Амблеве (Арденны) над Нейстрией.
 716—719 — Король фризов Ратбод. Сторонник язычества.
 Весна — Флот удалился к Неорийской пристани. Феодосий переправился во Фракию. Изменники открыли ему Влахернские ворота. Анастасий сдался ему и был сослан в Фессалоники.
 716—717 — Император Византии Феодосий III (ум. после 717).
 Стратиг анатолийского войска Лев не признаёт Феодосия и воюет с ним и с арабами.
 716—734 — каган Восточно-тюркского каганата Бильге-кагану и его брату Кутельгину (ум.в 731) пришлось отстаивать независимость от китайской династии Тан и её союзников.
 Южные границы Болгарии прошли через Северную Фракию. Византия платила Болгарии ежегодную дань.

См. также

Примечания